Володята — название населённых пунктов.

Россия 
 Володята — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Володята — деревня в Сивинском районе Пермского края.